Saunja kan syfta på:

Estland 

 Saunja, Harjumaa, Kuusalu kommun, 
 Saunja, Läänemaa, Lääne-Nigula kommun,

Indien

 Saunja, Indien, Bihar,